Gaskell er et efternavn, der henviser til blandt andre:

 Elizabeth Cleghorn Gaskell
 Walter Holbrook Gaskell

Efternavne